Rollerball steht für:

 Rollerball (Erzählung), eine Science-Fiction-Kurzgeschichte von William Harrison
 Rollerball (1975), einen US-amerikanischen Spielfilm basierend auf dieser Kurzgeschichte
 Rollerball (2002), eine Neuverfilmung derselben Kurzgeschichte aus dem Jahr 2002

 einen Tintenroller
 Rolling-Ball-Rotation, eine Interaktionstechnik bei 3D-Grafik-Computerprogrammen
 GyroTwister, ein tennisballgroßes Spielzeug oder Trainingsgerät für Handgelenk und Unterarm

 Above & Beyond, ein britisches Trance-Projekt

Siehe auch:
 Roller Ball